
Bismarck è una famiglia aristocratica tedesca.

Biografie 
 Otto von Bismarck (1815-1898), primo cancelliere della Germania imperiale e capostipite della famiglia Bismarck
 Herbert von Bismarck (1849-1904), politico e diplomatico tedesco, figlio di Otto
 Otto Christian Archibald von Bismarck (1897-1975), politico e diplomatico tedesco, figlio di Herbert
 Gottfried von Bismarck-Schönhausen (1901-1949), politico tedesco, figlio di Herbert e fratello di Otto Christian
 Bismarck Barreto Faria (1969–) calciatore brasiliano

Toponimi 
 Bismarck, città degli Stati Uniti, capitale del Dakota del Nord
 Bismarck, villaggio degli Stati Uniti in Illinois
 Bismarck, città degli Stati Uniti in Missouri
 Arcipelago di Bismarck, gruppo di isole dell'Oceano Pacifico
 Mar di Bismarck, sezione dell'Oceano Pacifico sud-occidentale
 Monte Bismarck, rilievo orografico dello Zimbabwe
 Stretto di Bismarck, passaggio marino dell'Antartico

Cinema 
 Bismarck, il cancelliere di ferro, film del 1940 di Wolfgang Liebeneiner

Altro 
 Bismarck (1940-1941), nave da battaglia della Germania nazista
 Bruno Bismarck, colorante sintetico marrone
 7586 Bismarck, asteroide della fascia principale scoperto nel 1991
 Bismarck Waldstein, personaggio di Code Geass: Lelouch of the Rebellion